Příjmení Neuville  nosí více významných osobností:

 Alphonse de Neuville (1835–1885) – francouzský malíř a ilustrátor
 Oliver Neuville (* 1973) – bývalý německý fotbalový útočník a reprezentant švýcarského původu
 Thierry Neuville (* 1988) – belgický rallyový závodník

Externí odkazy